Мері Джо Фернандес і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Флоренсія Лабат і Домінік Ван Рост виграли титул, перемігши у фіналі Рейчел Макквіллан і Ніколь Пратт з рахунком 6–3, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Деббі Грем /  Кімберлі По (чвертьфінал)
 Флоренсія Лабат /  Домінік Ван Рост (чемпіонки)
 Рейчел Макквіллан /  Ніколь Пратт (фінал)
 Майке Бабель /  Лаура Голарса (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1998 Páginas Amarillas Open Doubles Draw 

Парний розряд